IIHF Verdensmesterskabet Division I 2018 er en international ishockeyturnering arrangeret af International Ice Hockey Federation, som en del af VM i ishockey 2018

Gruppe A spilles i Budapest, Ungarn, fra 22. til 28. april 2018. Polen havde også budt, men trak buddet, da de har holdt det i 2015 og 2016, og har planer om at byde et andet år. Gruppe B spilles i Kaunas, Litauen, på de samme datoer..

1. division gruppe A 

1. divsion gruppe A er andet niveau af VM-hierarkiet. Turneringen bliver spillet i Laszlo Papp Sportarena i Budapest, Ungarn i perioden 22. - 28. april 2018 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om to oprykningspladser til topdivisionen og om at undgå én nedrykningsplads til 1. division gruppe B.

1. division gruppe B 

1. divsion gruppe B er tredje niveau af VM-hierarkiet. Turneringen bliver spillet i Zalgiris Arena i Kaunas, Litauen i perioden 22. - 28. april 2018 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 1. division gruppe A og om at undgå én nedrykningsplads til 2. division gruppe A.

Referencer 

VM i ishockey 2018